Aeoliscus är ett släkte av fiskar. Aeoliscus ingår i familjen Centriscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rörnosade fiskar
Aeoliscus